Az Allsvenskan 1931-32-es szezonja volt a bajnokság nyolcadik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az AIK Fotboll lett. Ez volt a klub első bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Góllövőlista

Kereszttáblázat

Források 

Nyomtatott
 
 
 
 

Internetes

Jegyzetek 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag